Meiche ist der Name von:

 Albin Meiche (1856–1945), deutscher Fotograf,
 Alfred Meiche (1870–1947), deutscher Historiker, Volkskundler und Sprachforscher
 Louis Meiche (1838–1907), deutscher Kunstblumenfabrikant

Siehe auch:
 Maîche
 Maische